Pag – wyspa na Morzu Adriatyckim, należąca do Chorwacji
 Pag – miasto w Chorwacji, na wyspie o tej samej nazwie
 Miasto Pag – jednostka administracyjna w Chorwacji, w żupanii zadarskiej